Этникос Ассиа () — кипрский футбольный клуб, базировавшийся в муниципалитете Ассиа, относящийся к району Фамагуста. Клуб был основан в 1966 году. После турецкого вторжения на Кипр в 1974 году, Этникосу пришлось покинуть родной город и теперь команда играет домашние матчи на стадионе Макарио в Никосии. Сезон 2013/2014 команда проводит во Третьем дивизионе.

Клуб трижды принимал участие в Первом дивизион Кипра (главном), последним сезоном для команды в нём стал чемпионат 2001/2002 годов.

История выступлений

Достижения 
 Третий дивизион Кипра по футболу
 Победитель (1): 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог 
 Профиль клуба на сайте soccerway.com 

Футбольные клубы Кипра
Футбольные клубы, основанные в 1966 году